Чишков може бити:

 Чишков (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Чишков (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република